Buhl (Idaho), een plaats in de Verenigde Staten
 Buhl (Minnesota), een plaats in de Verenigde Staten

 Buhl (Bas-Rhin)
 Buhl (Haut-Rhin)
ook:
Buhl-Lorraine,  Moselle

Personen 
 Hermann Buhl, Oostenrijkse alpinist

Zie ook 
 Bühl (doorverwijspagina)